Першиков — русская фамилия. Известные носители:

 Першиков, Василий Анатольевич (1961—1999) — Герой Российской Федерации, военный лётчик, подполковник.
 Першиков, Фёдор Фёдорович (1909—1958) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, старший сержант.

Топоним 
 Першиков — посёлок, Суражский район, Брянская область